Solncevo – quartiere di Mosca
 Solncevo – stazione della metropolitana di Mosca
 Solncevo – località della Russia, nell'Oblast' di Kursk